Albert Gervais peut faire référence à :

 Albert Gervais (1892-1979), médecin et écrivain français ;
 Albert Gervais (1922-1989), pédagogue et homme politique québécois.